Ив Манглу (; род. 20 августа 1943, , Реюньон) — реюньонский писатель и издатель, автор сочинений на французском языке и  креольского языка.

Биография 
Родился в городе Бра-Панон на острове Реюньон 20 августа 1943 года в семье Рене Манглу и Жаннет, урождённой Жермен. Отец писателя был учителем. Мать — домохозяйкой. Всего в семье было девять детей. Детство писателя прошло на родном острове. Начальное образование получил в школе в  на берегу реки . В 1953 году, сдав вступительный экзамен, поступил в . Учился в  в . В 1959 году продолжил образование в  в Сен-Дени. Во время обучения активно занимался спортом, особенно дзюдо и футболом, увлекался музыкой.

Окончив лицей, уехал в Париж, где начал самостоятельную жизнь. Работал в . Прошёл несколько заочных курсов в Высшей школе биохимии и биологии. Много путешествовал, побывал в Великобритании, Испании, Марокко, Нидерландах. В конце 1960-х годов в течение полугода работал преподавателем и директором  в Сен-Бенуа на Реюньоне. Вернулся в Париж. До 1975 года занимал должность директора социально-культурных учреждений в Суази-су-Монморанси и Булонь-Бийанкуре. В 1977 году переехал из Парижа в Тулузу, затем в Кастр, где основал рекламное агентство. Защитил диссертацию «Анимация и развитие», совместно с Жаном Шулером. 

В 1987 году вернулся на Реюньон и основал издательскую компанию, затем издательство Пай-эн-кё-Нуар, в котором издал свои первые книги: «Бабушка Калле», «Чёрный, но коричневый» и другие. Позднее произведения писателя были переизданы издательством Орфи. В настоящее время является редактором детских изданий в издательстве Орфи. Принимает участие в многочисленных встречах по продвижению культуры Реюньона. Женат, является отцом троих дочерей. Большую часть времени проводит в плавании на парусной лодке.

Сочинения 
 «Бабушка Калле» (, 1999)
 «Чёрный, но коричневый» ()
 «Калубадия мадам Дебассайнс» ()
 «Тайна питона Лафурнэ» ()
 «Сепинг, маленький язык» ()
 «Рождение Тиклу» ()

Примечания 

Французские писатели
Писатели Франции
Писатели Реюньона